Geografia:
 Kimberley – miasto w Republice Południowej Afryki
 Kimberley – miasto w Kanadzie, w Kolumbii Brytyjskiej
 Kimberley – miejscowość w hrabstwie Norfolk
 Kimberley – miasto w Anglii, w hrabstwie Nottinghamshire
 Kimberley – wyżyna i region w Australii Zachodniej

Inne:
 Kimberley Walsh – wokalistka zespołu Girls Aloud